Małka – struga w Polsce, dopływ Iny
 Małka – struga w Polsce, dopływ Wisłoka
 Małka – rzeka w Rosji, na Kaukazie, dopływ Tereka